Копцев — русская фамилия. Известные носители:
 Копцев, Александр Александрович (род. 1985) — антисемит.
 Копцев, Константин Николаевич (род. 1949) — советский тренер, главный тренер сборной СССР.
 Копцев, Геннадий Романович (1942—1994) — марийский советский актёр театра, режиссёр, радиоведущий, автор песен, заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 Копцева
 Копцов